Tre kammerater () er en sovjetisk film fra 1935 af Semjon Timosjenko.

Medvirkende 
 Mikhail Zjarov som Zajtsev
 Anatolij Gorjunov som Glinka
 Tatjana Guretskaja som Varja
 Nikolaj Batalov som Latsis
 Nikolaj Mitjurin

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Sovjetiske film fra 1935
Komediefilm fra Sovjetunionen